Bresje steht für:

 Bresje (Jagodina), Ort in der Stadt Jagodina, Okrug Pomoravlje, Serbien
 Bresje (Svilajnac), Ort in der Opština Svilajnac, Okrug Pomoravlje, Serbien